Евролига 1993/94. је 37. сезона најелитнијег кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ. Ове сезоне учествовало је 42 клубова из 33 државе. Сезона је почела са првим колом квалификација 9. септембар 1993. и завршила се на фајнал фору у Тел Авиву 21. април 1994.

Клубови из СР Југославије нису се такмичили због уведених санкција од стране Уједињених нација.

Квалификације

Прво коло квалификација 

|}
Напомена: Калев из Естоније повукао се из такмичења пре прве утакмице, па је Кроација осигурање Сплит прошао даље службеним резултатом.

Друго коло квалификација 

|}
Напомена: РТИ Минск из Белорусије одбио је да игра другу утакмицу, па је Барселона победила службеним резултатом.

Квалификовани тимови

Групна фаза такмичења

Четвртфинале

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) ове сезоне био је одигран у Тел Авиву, у Нокија арени од 19. до 21. априла 1994.

Спољашње везе 
  ФИБА Европа
  Евролига 1993/94. на linguasport.com
 Евролига на eurobasket.com

Сезоне Евролиге у кошарци
Кошарка у 1993.
Кошарка у 1994.